(Reste à mes côtés) peut désigner :
 Stand by Me, un film américain réalisé par Rob Reiner en 1986 d'après la nouvelle Le Corps de Stephen King ;
 Stand by Me, une chanson de Ben E. King ;
 Stand by Me, une chanson du groupe de rock anglais Oasis.

Homonymie de titre